Jean Lucas peut faire référence à :

Patronymes 
 Jean Lucas (1764-1819), marin français sous l'Empire.

Pseudonyme 
 Jean Lucas (1917-2003), pilote automobile et cofondateur du mensuel Sport Auto avec Gérard Crombac.
 Jean Lucas (1926-1997), scénariste et dessinateur belge.
 Jean Lucas, musicien français.
 Jean Lucas (né en 1998), Jean Lucas de Souza Oliveira, joueur de football brésilien.

Personnage 
 Jean Lucas, un personnage des films de Francis Veber.